Kirkwood (Californië)
Kirkwood (Illinois)
Kirkwood (Missouri)
Kirkwood (New Jersey)
Kirkwood (New York)
Kirkwood (Pennsylvania)
Kirkwood (Atlanta), Georgia
Kirkwood (Zuid-Afrika)

Zie ook: Kirkwoodscheiding